«Робинзон Кузя» — советский мультипликационный фильм 1978 года режиссёра Анатолия Резникова. Пародийная сказка на основе известного романа Даниеля Дефо «Робинзон Крузо» по сценарию Александра Антокольского.

Сюжет 
Главный герой мультфильма — мальчик Кузя, пионер, который был очень ленивым и не хотел трудиться. Друзья часто приходили к нему, чтобы попросить помощи или просто звали поиграть. Но Кузя всегда отказывал им. Его любимым занятием было чтение книги о Робинзоне Крузо. Он мечтал оказаться на месте главного героя на необитаемом острове. Однажды желание сбылось и Кузя оказался на необитаемом острове. Единственные, кто там жили — это четыре кота и попугай. По счастливому стечению обстоятельств пионер спас попугая из лап кошек, и тот в благодарность готов помогать Кузе советами. Первым испытанием стал приближающийся дождь. Кузя решил, что построить дом очень просто и быстро смастерил то, что на дом совсем не походило. Вторым испытанием стал голод, но нормальной еды, кроме бананов и кокосового молока, он не нашёл. Но вскоре ему предстоит третье испытание — злые кошки строят коварные планы по захвату попугая и Робинзона.

Создатели 
 Автор сценария: Александр Антокольский
 Режиссёр: Анатолий Резников
 Художник-постановщик: Геннадий Смолянов
 Оператор: Эрнст Гаман
 Композитор: Борис Савельев
 Звукооператор: Виталий Азаровский
 Над фильмом работали: Ю. Белов, Валерий Токмаков, О. Анашкина, В. Чурик, Игорь Медник, Александр Левчик, Андрей Колков, И. Дегтярёва, Лера Рыбчевская, Е. Ходина, Н. Дружинина, Н. Оранская, Лидия Варенцова, Галина Дробинина

Роли озвучивали

Факты 
 Мальчик Кузя, показывая попугаю обстановку своего жилища, говорит фразу: «Вот это стол — за ним едят! Вот это стул — на нём сидят!», что является цитатой из сказки Самуила Маршака «Кошкин дом».
 Подобный сюжет также наблюдается в фильме «Новый Гулливер» (1935), где мальчик Петя, заснув за чтением книги о Гулливере, попадает в страну Лилипутию и оказывается на месте героя.

Видеоиздания 
Мультфильм неоднократно переиздавался на DVD в сборниках мультфильмов: «Соломенный бычок», «Робинзон Кузя» (выпуск 2).

Примечания

Ссылки 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Мультипликационные телефильмы СССР
Мультфильмы СССР в технике перекладки 1978 года
Мультфильмы ТО «Экран»
Сатирические мультфильмы СССР
Мультфильмы на русском языке
Мультфильмы Анатолия Резникова
Мультфильмы о пионерах
Мультфильмы о Робинзоне Крузо
Мультфильмы о кошках